Das Mannschaftsmehrkampffinale des Gerätturnens der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 30. Juli 2012 im The O₂ ausgetragen. Insgesamt traten 40 Turner an.

Im Qualifikationswettbewerb am 28. Juli 2012 hatten sich acht Mannschaften für das Finale qualifiziert. Pro Mannschaft wurden fünf Turner eingesetzt. An jedem Gerät wurden pro Mannschaft drei Turner nominiert. Es wurden also pro Mannschaft 18 Wertungen (drei pro Gerät) zusammenaddiert.

Endergebnis 

Zu einer Kontroverse kam es nach der Seitpferdübung des Japaners Kōhei Uchimura, der mit einem fehlerhaften Abgang eine Wertung von 13,466 bekam. Diese Übung war die letzte des ganzen Wettbewerbs, und die von Uchimura erreichte Wertung hätte Platz 4 für die japanische Mannschaft bedeutet. Die japanische Mannschaft legte Protest ein, woraufhin die Kampfrichter nach dem Videostudium die Wertung nachträglich um 0,700 auf 14,166 Punkte erhöhten. In der Endabrechnung reichte diese Erhöhung für die Silbermedaille. Die britische Mannschaft wurde auf den Bronzerang zurückgestuft, die Ukraine fiel auf Platz 4.

Bildergalerie

Weblinks 
 Mannschaftsmehrkampf Männer

Einzelnachweise 

Mannschaft